Le nom de « Marie-Thérèse, infante d’Espagne » (en espagnol, María Teresa, infanta de España) peut désigner deux princesses issues des rois d’Espagne :
 Marie-Thérèse d’Espagne (1638-1683), de la maison d’Autriche, reine et régente de France, fille de Philippe IV d’Espagne ;
 Marie-Thérèse d’Espagne (1726-1746), de la maison de Bourbon, dauphine de France, fille de Philippe V d’Espagne.

Homonymie dynastique